Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2004 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 2004 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Niederrohrdorf kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, der Club d’échecs de la Chaux-de-Fonds ließ 17 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 118 Spieler zum Einsatz, von denen 13 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Eingesetzt wurden Spieler aus 10 Nationen, wobei die Ausländer überwiegend aus Deutschland stammten.

Das beste Einzelergebnis erzielte Dorian Jäggi (Basel BVB) mit 5,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger holten Roland Ekström, Stanislav Budisin (beide SV Birsfelden/Beider Basel), Heinz Wirthensohn (Niederrohrdorf) und Andreas Huss (ASK Winterthur), wobei Ekström und Budisin je 6 Partien spielten, Wirthensohn und Huss je 7 Partien. Mit Martin Albisetti, Michael Prusikin, Patrick Kupper (alle SV Wollishofen), Georg Siegel, Roland Schmid (beide Basel BVB), Paul Rickli, Kambez (beide ASK Winterthur), Yvan Masserey (Club d’échecs de la Chaux-de-Fonds) und René Valdivia (Niederrohrdorf) erreichten neun Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten diese (mit Ausnahme des zweimal eingesetzten Albisetti) nur jeweils eine Partie, dabei gewann Schmid kampflos.

Älteste Spieler der Saison waren die 1936 geborenen Charles Partos (SV Birsfelden/Beider Basel) und Victor Manievich (Nimzowitsch Zürich), jüngster Spieler der für den ASK Winterthur spielende Kambez Nuri (* 1992).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2004), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 5/2003 (veröffentlicht im November 2003) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2004; BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ISR = Israel, NAM = Namibia, POL = Polen, SCG = Serbien und Montenegro, SUI = Schweiz, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Schachclub Niederrohrdorf

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

Luzern Musegg

ASK Winterthur

Club d'échecs de la Chaux-de-Fonds

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Da die 1. Schweizer Bundesliga erst seit der Saison 2006/07 Elo-gewertet wird, haben die Angaben über die Elo-Performances rein informativen Charakter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)